Nazwy najwyższych klas rozgrywek ligowych w następujących dyscyplinach:
 Ekstraliga w piłce nożnej – od 2005 nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w piłce nożnej kobiet w Polsce
 Ekstraliga w rugby – od 2009 nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w rugby w Polsce
 Ekstraliga żużlowa – od marca 2000 nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w sporcie żużlowym w Polsce
 Ekstraliga w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju w Polsce
 Ekstraliga białoruska w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju na Białorusi
 Ekstraliga czeska w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju w Czechach
 Ekstraliga czeska w rugby – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w rugby w Czechach
 Ekstraliga łotewska w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju na Łotwie
 Ekstraliga łotewska w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju na Łotwie
 Ekstraliga słowacka w hokeju – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w hokeju na Słowacji
 Ekstraliga – nazwa najwyższego stopnia rozgrywek ligowych w baseballu w Polsce